Osoby noszące nazwisko Hallervorden:
 Dieter Hallervorden (ur. 1935), niemiecki komik, artysta kabaretowy, konferansjer
 Eugen Hallervorden (1853–1914), niemiecki psychiatra, ojciec Juliusa
 Hans Hallervorden (1870–1968)
 Julius Hallervorden (1882–1965), niemiecki neurolog, jeden z autorów pierwszego opisu choroby Hallervordena-Spatza
 Nathalie Hallervorden (ur. 1966), niemiecka aktorka